Sandrini ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Sandrini (1883–1973), italienischer Skispringer und Skilangläufer
 Francesco Sandrini (* 1984), italienischer Snowboarder
 Luigia Sandrini (1782–1869), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Marie Börner-Sandrini (1809–1890), italienische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin 
 Peter Sandrini (* 1961), italienischer Übersetzungswissenschaftler und Terminologe